Petros Tsitsipas – tennista greco
 Stefanos Tsitsipas – tennista greco